

Onomastica
Grimoaldo – variante del nome proprio di persona Grimaldo

Persone
Franchi
Grimoaldo I – maggiordomo di palazzo del regno di Austrasia.
Longobardi
Grimoaldo – re dei Longobardi già duca di Benevento con il nome di Grimoaldo I;
Grimoaldo II – duca di Benevento;
Grimoaldo III – principe di Benevento
Grimoaldo IV – principe di Benevento.
Epoca normanna
Grimoaldo Alferanite (morto dopo il 1132) – di probabili origini longobarde. Dopo la morte di Guglielmo II di Puglia si auto-nominò principe o signore di Bari, opponendosi a Ruggero II di Sicilia, prima della definitiva sottomissione nel 1132.